Хангард ( или ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хангард, Вим (1904—1998) — нидерландский футболист, игравший на позиции полузащитника.
 Хангард — тауншип в округе Клируотер, Миннесота, США.

См. также 
 Хангарьд